

Patronymie 

Sabou est un prénom masculin porté par plusieurs notables et officiels de l'Égypte antique.

 Sabou, gouverneur d'une région ou maire d'une cité de la .
 Sabou Kem, grand prêtre de Ptah au cours de la .
 Sabou Ibébi, grand prêtre de Ptah pendant le règne d'Ounas () puis de Téti ().
 Sabou Tjéty, grand prêtre de Ptah sous le règne de Téti puis de Pépi  ().

Toponymies 
 Sabou, une commune rurale située dans le département de Kourouma au Burkina Faso ;
 Sabou, une ville du Burkina Faso, chef-lieu du département du même nom ;
 Sabou est un département du Burkina Faso.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité